Gminy w USA:
 Shiawassee (ang. Shiawassee Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Shiawassee (ang. Shiawassee County) – w stanie Michigan